Las Virginias an syfta på:

 Las Virginias (Campo Cuatro) – ort i kommunen Janos, delstaten Chihuahua
 Las Virginias (Campo Dieciséis)  – ort i kommunen Janos, delstaten Chihuahua